Uno strano weekend al mare è un film italiano del 2022 diretto da Alessandro Ingrà.

Trama 
Quattro scapoli toscani di mezza età decidono di trascorrere un fine settimana al mare per conoscere belle donne. Tra comicità e sentimentalismo le cose non si metteranno bene per loro.

Distribuzione

Altri tecnici 
 Aiuto regista: Marco Frosini
 Direttore di produzione: Gianluca Cinelli
 Fonico: Yann Fadanelli

Produzione 
Il film è stato girato durante la primavera del 2021 in Toscana, in particolare Firenze, Scandicci, Valdarno, Pistoia e Vada.

Colonna sonora
 Uno strano weekend al mare composta da Fabio Giuliani in arte Jamax

Note

Collegamenti esterni 
 
 Sito ufficiale del film: Uno strano weekend al mare

Film commedia
Film thriller